Tara Karsian, née le  à Los Angeles, en Californie, est une actrice et écrivaine américaine. Elle est la fille de Pat Carroll.

Biographie et carrière 

Tara Karsian est la fille de l'actrice Pat Carroll et de Lee Karsian. Elle a notamment étudié au Beverly Hills High School et est membre de la Echo Theatre Company. Elle a commencé sa carrière dans des épisodes de Mariés, deux enfants, Madame est servie, Femmes d'affaires et Dames de cœur, Walker, Texas Ranger et X-Files : Aux frontières du réel, ainsi que dans des rôles récurrents dans des sitcoms de courte durée comme Ici bébé et Life's Work . Dans les années 2000, Karsian a également joué de nombreux petits rôles dans des séries télévisées telles que New York Police Blues, Desperate Housewives, Les Experts et Prison Break.

Karsian était une membre régulière de la série HBO non diffusée, 12 Miles of Bad Road, avec Lily Tomlin et Mary Kay Place. Elle a eu le rôle récurrent de Liz Dade dans le drame médical de NBC, Urgences de 2005 à 2009. 

Tara Karsian a co-écrit avec Andrea Grano le film de comédie indépendant BFFs, sorti en 2014, qui mettait également en vedette sa mère Pat Carroll. En 2015, elle a été choisie pour jouer un rôle récurrent dans le feuilleton télévisé d'ABC : Blood and Oil.

Tara est également apparue dans le rôle récurrent de Principal Kneebauer dans la sitcom pour adolescents de Disney Channel, Liv et Maddie.

En 2019, Karsian est apparue dans la saison 9 d'American Horror Story où elle interprétait Bertie.

Notes et références

Liens externes 

Actrice américaine
Naissance en août 1965
Naissance à Los Angeles